François Marque (ur. 31 lipca 1983 w Troyes) – francuski piłkarz grający na pozycji obrońcy w Yverdon-Sport FC.

Kariera klubowa 
Wcześniej występował w: RCS La Chapelle, FC Libourne, FC Baulmes, FC Basel, Grenoble Foot, SC Bastia, 1. FC Saarbrücken, Amiens SC i FC Istres.

Stan na: koniec sezonu 2018/2019

Bibliografia 
 
 
 

Francuscy piłkarze
Piłkarze FC Libourne
Piłkarze FC Basel
Piłkarze Grenoble Foot 38
Piłkarze SC Bastia
Piłkarze 1. FC Saarbrücken
Piłkarze Amiens SC
Piłkarze FC Istres
Piłkarze DPMM FC
Piłkarze Yverdon-Sport FC
Ludzie urodzeni w Troyes
Urodzeni w 1983